

Miejscowości w Polsce 
 Gęsice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Gęsice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów